Satelitní buňka může být:
 satelitní gliová buňka – typ gliové buňky
 myosatelitní buňka – buněčný typ ve svalovině